Silbermann steht für:
 Silbermann (Orgelbauerfamilie), Familie von Orgelbauern im Zeitalter des Barock

 Silbermann-Sorge-Temperatur, ein Begriff aus der Musiktheorie
 Peter-A.-Silbermann-Schule, Berliner Abendgymnasium
 Silbermann (Gemeinde Friesach), Ortschaft der Gemeinde Friesach, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten

Silbermann ist der Familienname folgender Personen:
 Alphons Silbermann (1909–2000), deutscher Soziologe und Publizist
 Andreas Silbermann (1678–1734), Orgelbauer im Elsass
 Ben Silbermann (* 1982), US-amerikanischer Unternehmer
 Bernd Silbermann (* 1941), deutscher Mathematiker
 Eduard Silbermann (1851–1917), deutscher Jurist
 Gottfried Silbermann (1683–1753), deutscher Orgelbauer in Sachsen und Thüringen
 Hans-Jürgen Silbermann (* 1947), deutscher Schauspieler und Kabarettist
 Herbert Silbermann (1897–1957), deutscher Filmproduzent
 Jacob Silbermann (1907–1978), rumänischer Schachspieler, -trainer und -historiker
 Jake Silbermann (* 1983), US-amerikanischer Schauspieler

 Max Silbermann (1896–1968), deutscher Politiker (KPD)
 Nicole Silbermann (* 1993), deutsche Sprecherin und Synchronsprecherin
 Peter Adalbert Silbermann (1878–1944), deutscher Diplomat, Germanist und Gründer des Berliner Abendgymnasiums

Siehe auch:
 Silberman
 Silverman
 Zilberman
 Silberner Mann